Laowan Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wanshan Qundao, öar, Guangdong, 
 Dawanshan Dao, ö, Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar